Селищенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Селищенская волость (Покровский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Селищенская волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Селищенская волость (Бежецкий уезд) — в составе Тверской губернии